Ипполита Мария Сфорца (1446—1484) — герцогиня Калабрийская
 Ипполита Сфорца Бентивольо (1481—1520) — жена Алессандро Бентивольо.
 Ипполита Сфорца (1493–1501) — дочь миланского герцога Джан Галлеаццо.